Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Chris Wilkinson 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Adriano Ferreira (secondo turno)
 Emanuel Couto (secondo turno)
 Jeff Coetzee (primo turno)
 Igor Gaudi (primo turno)

 Ofer Sela (primo turno)
 Raemon Sluiter (Campione)
 Assente
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Chris Wilkinson (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1999